

Astronomia 
 17844 Judson – asteroide

Geografia

Judson – comunità non incorporata del Texas
 Judson – census-designated place della Carolina del Sud